«Такая жёсткая игра — хоккей» — советский художественный фильм, спортивная драма режиссёра Андрея Разумовского. Производство киностудии «Мосфильм», 1983 год.

Сюжет 
В хоккейной команде появляется новый тренер Сергей Иванович. Он настраивает команду на достижение успеха и победу. Через некоторое время всё так и получается: команда часто выигрывает и становится знаменитой.

Но методика нового тренера слишком жёсткая и даже аморальная, что сказывается на моральном климате внутри команды. Чтобы в команду вернулось доверие и уважение игроков друг к другу, капитан Фёдор Крынин решает бороться с тренером.

Сначала команда не поддерживает Крынина и даже выбирает капитаном другого игрока. Но в конце концов в противостоянии с тренером Крынин одерживает победу.

В ролях 
 Владимир Самойлов — Сергей Иванович, тренер
 Владимир Гостюхин — Фёдор Крынин, капитан команды
 Татьяна Ташкова — Лида Крынина, жена хоккеиста
 Игорь Бочкин — Извеков
 Евгений Герасимов — Полуэктов
 Владимир Новиков — Ребров
 Всеволод Сафонов — председатель спортобщества
 Андрей Гусев — Стыров
 Пётр Колбасин — Геннадий Степанович
 Василий Куприянов — Савкин
 Евгений Москалёв — Кошкин
 Виктор Филиппов — Лаврыч
 Владимир Чаплыгин — Червяков
 Владимир Щеблыкин — Бауков
 Виталий Яковлев — Крошкин
 Андрей Щербович-Вечер — Горохов, хоккеист
 Марина Гаврилко
 Сергей Газаров
 Александр Филатов
 Юрий Бердников

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Зиновий Юрьев, Владимир Дворцов
 Режиссёр-постановщик: Андрей Разумовский
 Оператор: Борис Брожовский
 Композитор: Игорь Ефремов
 Художники-постановщики: Виктор Зенков, Николай Усачёв

О фильме 
Одним из сценаристов фильма был известный хоккейный журналист Владимир Дворцов. Консультантами фильма выступили тренеры Николай Эпштейн и Борис Майоров. Картина снималась в Ярославле.

Критика 
«В восьмидесятые окончательно ясно, что количество тем в советском спортивном кино колеблется в диапазоне от двух до трёх. <…> Как и в „Хоккеистах“, кровообращение фильма обеспечивает конфликт неформального лидера команды, капитана-ветерана, и авторитарного тренера, ломающего коллектив своим уставом. Конфликт универсальный и, так сказать, „рабочий“, характерный для любой сферы человеческой деятельности. Так и есть, перед нами типичное производственное кино с лозунгом-названием и крепкими как шайбы актёрскими работами Владимира Гостюхина и Владимира Самойлова» (Дм. Гнедич).

Рецензии 
 Скворцов А. «Такая жёсткая игра — хоккей» // Северный рабочий. 1982. 27 ноября
 Нилин А. Очередной эксперимент // Московский комсомолец. М., 1983. 2/Х1

Примечания

Ссылки 
 «Такая жёсткая игра — хоккей» на сайте кинокомпании «Мосфильма»
 

Кинокомедии СССР
Фильмы о хоккее
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы СССР 1983 года
Фильмы о спорте СССР